Zurich eller Zürich kan syfta på:

 Zürich – den största staden i Schweiz
 Bezirk Zürich – ett distrikt i Schweiz
 Zürich (kanton) – en kanton i nordöstra Schweiz
 Lake Zurich, Illinois – en ort (village) i Lake County
 Zurich, Kansas – en ort i Rooks County
 13025 Zürich − en asteroid i huvudbältet